Асадаба́д (,  — Asadābād) — город на востоке Афганистана, столица провинции Кунар. Расположен при впадении реки Печдара в Кунар.

По переписи 1979 года население города около 2 тыс. человек. 

В 2003 году в городе Асадабад было завершено строительство крупной военной базы США (зоной ответственности расквартированного в ней гарнизона являлись провинции Кунар и Нуристан).

По последним оценкам (2006) численность население Асадабада составляла 8700 человек.

Примечания

Топографические карты 
 

Города Афганистана